Eliberidens är ett släkte av ringmaskar. Eliberidens ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Eliberidens